Para homologiczna - w genetyce para chromosomów o tej samej długości, niosącej te same geny i posiadającej centromer w tej samej pozycji.

Na ogół jeden z pary jest ojcowski, a drugi matczyny.

Chromosomy